Группа 7 отборочного турнира чемпионата мира 2019 в зоне УЕФА состоит из пяти команд: Испании, Австрии, Финляндии, Сербии и Израиля. Жеребьёвка турнира состоялась 25 апреля 2017 года.

Матчи в группе проходят в два круга с 19 сентября 2017 по 4 сентября 2018 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата мира. Команда занявшая второе место имеет шанс на выход в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 

7 мячей
  Дженнифер Эрмосо

4 мяча

  Николь Билла
  Нина Бургер

  Ирене Паредес

  Линда Селльстрём

2 мяча

  Сара Пунтигам
  Катарина Шихтль
  Патрисия Гуихарро

  Марта Корредера
  Алексия Путельяс

  Аманда Сампедро
  Невена Дамьянович

1 мяч

  Ферена Ашауэр
  Карина Веннингер
  Виктория Пинтер
  Лаура Файерзингер
  Сара Цадрациль
  Мари Пас Вилас

  Нахикари Гарсия
  Ольга Гарсия
  Барбара Латорре
  Виргиния Торресилья
  Мария Радойчич

  Милица Станкович
  Тияна Филипович
  Эмми Аланен
  Кайса Коллин
  Туйя Хююрюнен

1 автогол

  Милица Костич
  Александра Лазаревич

  Мирела Тенков
  Эмма Койвисто

  Минна Мерилуото

Примечания

Ссылки 
 Положение команд 

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019